Johann Friedrich Gronovius (1611–1671), critique allemand ;
 Jakob Gronovius (1645–1716), philologue hollandais ;
 Jan Frederik Gronovius (aussi Johannes Fredericus) (1686–1762), botaniste hollandais ;
 Laurens Theodorus Gronovius, antiquaire hollandais, frère de Jakob Gronovius ;
 Laurens Theodorus Gronovius (1730-1777), botaniste hollandais ;
Abraham Gronovius (1695-1775), philologue, fils de Jakob Gronovius ;